Paracapitella pettiboneae är en ringmaskart som beskrevs av María Andrea Carrasco och José María Alfono Félix Gallardo 1987. Paracapitella pettiboneae ingår i släktet Paracapitella och familjen Capitellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pettiboneae